Ма́рьенков — фамилия. Женская форма фамилии — .

Фамилия 
 Марьенков, Ефрем Михайлович (1898—1977) — советский писатель.
 Марьенков, Игорь Валерьевич (1975—2016) — деятель спецслужб, Герой Российской Федерации.